Massimalismo – corrente radicale del Partito Socialista Italiano
 Massimalismo – riferito a movimenti artistici post-minimalisti
 Massimalismo – genere letterario